Нзанза, Блок 15/06 (Nzanza) — нефтяное месторождение в Анголе. В акватории Атлантического океана на 350 км северо-западнее Луанды. Открыто в апреле 2010 года. Глубина океана в районе месторождения достигает 1300—1500 м.

Нефтеносность связана с раннемиоценовыми отложениями. Начальные запасы нефти составляет 20 млн тонн.

Оператором блока 17 является итальянская нефтяная компания Eni (35 %) и его партнерами являются: ангольская Sonangol (25 %), китайская Sinopec (10 %), французская Total (15 %), Falcon Oil (5 %), бразильская Petrobras (5 %) и норвежская Statoil (5 %).

Нефтяные месторождения Анголы